Krekeler ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar Krekeler (* 1963), Journalist und Redakteur für die Zeitung „Die Welt“, 2004 erhielt er den Alfred-Kerr-Preis
 Gustav Krekeler (1852–1915), preußischer Landrat
 Heinz Krekeler (1906–2003), deutscher Physikochemiker, FDP-Politiker, erster Botschafter Deutschlands in den USA und erster deutscher Vertreter in der EURATOM-Kommission
 Hermann Krekeler (1841–1898), gründete am 2. Mai 1887 als evangelischer Pfarrer von Volmerdingsen die Einrichtung Wittekindshof
 Hermann Krekeler (* 1951), deutscher Schriftsteller und Autor von Schul-, Sach- und Experimentierbüchern
 Joseph Krekeler (1935–2007), Fraktionsvorsitzender der CDU im Bezirksverband Pfalz, Oberbürgermeister von Pirmasens, Aufsichtsratsmitglied der Pfalzwerke
 Karl Krekeler (Chemiker) (1865–1947), deutscher Chemiker und Vorstandsmitglied des Bayer-Konzerns, Leverkusen, Aufsichts- und Verwaltungsratsmitglied der I.G. Farben
 Karl Krekeler (1896–1965), deutscher Zerspanungsforscher, Schweißspezialist, Maschinenbauer, Vorstandsmitglied der Gebrüder Böhler und Co. AG und Professor an der RWTH Aachen
 Karl Heinz Krekeler (1951–2020), deutscher Fußballspieler
 Safiye Ali-Krekeler (1894–1952), türkische Ärztin, verheiratet mit Ferdinand Krekeler (1895–1970)

Siehe auch:
 Krekel
 Krekeler Berg, eine 366 m hohe Erhebung und Naturschutzgebiet zwischen der Stadt Höxter und der Gemeinde Bosseborn.
 Sistig-Krekeler Heide, ein FFH-Gebiet und Naturschutzgebiet der Gemeinde Kall im Kreis Euskirchen